Andreas Schultz er navnet på flere personer:

 Andreas Schultz (politiker) (1838-1915) – en dansk smedemester og politiker
 Andreas Schultz (fodboldspiller) (født 1986) – en dansk fodboldspiller